Karl Bennewitz von Loefen ist der Name folgender Personen:

* Karl Bennewitz von Loefen der Ältere (1826–1895), deutscher Landschaftsmaler
 Karl Bennewitz von Loefen der Jüngere (1856–1931), deutscher Genre- und Porträtmaler